17º Prêmio TVyNovelas

Novela: 
El Privilegio de Amar

Atriz: 
Helena Rojo

Ator: 
Andrés García
O Prêmio TVyNovelas 1999 foi a 17ª edição do Prêmio TVyNovelas, prêmio entregue pela revista homônima aos melhores artistas e produções da televisão mexicana referente ao ano de 1998. O evento ocorreu na Cidade do México. Foi transmitido pela emissora mexicana Canal de las Estrellas e apresentado por Raúl Velasco e Itatí Cantoral. Os vencedores estão em negrito.

Melhor Novela

 El Privilegio de Amar La Usurpadora La MentiraMelhor História ou Adaptação

 Nora Alemán por La Mentira

Melhor Atriz

 Helena Rojo por interpretar Luciana Hernández de Duval em El Privilegio de Amar
 Gabriela Spanic por interpretar Paulina Martínez/Paola Bracho em La Usurpadora Victoria Ruffo por interpretar Elena em Vivo Por ElenaMelhor Ator

 Andrés García por interpretar Andrés Duval em El privilegio de amar
 Fernando Colunga por interpretar Carlos Daniel Bracho em La Usurpadora Eduardo Capetillo interpretar Miguel Gutierrez em CamilaMelhor Vilã

 Cynthia Klitbo por interpretar Tamara Colina em El Privilegio de Amar
 Adamari López por interpretar Mónica Iturralde em Camila Karla Álvarez por interpretar Virginia Fernández Negrete em La MentiraMelhor Vilão

 Enrique Rocha por interpretar Nicolas Obregón em El Privilegio de Amar
 Juan Pablo Gamboa por interpretar Willy em La Usurpadora Odiseo Bichir por interpretar Joel Castillo em El Diario de DanielaMelhor Atriz Principal

 Marga López por interpretar Ana Joaquina Velarde em El Privilegio de Amar
 Libertad Lamarque por interpretar Piedad Bracho em La Usurpadora Rosa María Bianchi por interpretar Sara Fernández Negrete em La MentiraMelhor Ator Principal

 José Carlos Ruiz por interpretar Eugenio de la Peña em Soñadoras
 Enrique Lizalde por interpretar Armando Iturralde em Camila Eric del Castillo por interpretar Teodoro Fernández Negrete em La MentiraMelhor Atriz Coadjuvante

 Carmen Salinas por interpretar Mamá Pachis em Preciosa
 Laura Flores por interpretar Maria Fernanda de Santiago em  Gotita de amor
 Chantal Andere por interpretar Estefanía Bracho de Montero em La UsurpadoraMelhor Ator Coadjuvante

 César Évora por interpretar Padre Juán de la Cruz Velarde em El Privilegio de Amar
 Marcelo Buquet por interpretar Rodrigo Bracho em La Usurpadora Pablo Montero por interpretar Luis Pablo em Vivo Por ElenaMelhor Atriz Jovem

 Adela Noriega por interpretar Cristina Miranda em El Privilegio de Amar
 Bibi Gaytán interpretar Camila Flores em Camila Kate del Castillo por interpretar Verónica Fernández Negrete em La MentiraMelhor Ator Jovem

 Guy Ecker por interpretar Demetrio Azunsolo em La Mentira
 Mauricio Islas por interpretar Luis Fernando Santander em Preciosa René Strickler por interpretar Víctor Manuel Vidal em El Privilegio de AmarMelhor Revelação Feminina

 Sabine Moussier por interpretar Lorenza Torres em El Privilegio de Amar
 Aracely Arámbula por interpretar Jacqueline de la Peña em Soñadoras Laisha Wilkins por interpretar Emilia em SoñadorasDebutante do Ano

 Michelle Vieth por interpretar Julia Paz/Julio Paz em Mi Pequeña Traviesa

Melhor Tema Musical

 "El Privilegio de Amar" interpretado por Lucero e Manuel Mijares (El Privilegio de Amar)Melhor Compositor de Tema Musical

 Jorge Avedaño por El Privilegio de Amar

Melhor Diretor

 Miguel Córcega e Mónica Miguel por El Privilegio de Amar

Melhor Direção de Câmera

 Jesús Nájera Saro e Manuel Bajaras por La Usurpadora

Melhor Cenografia

 Rocío Velez por La Mentira

Melhor Ambientação

 Rosalba Santoyo por La Mentira

Melhor Comediante do Ano

 Eugenio Derbez por Derbez en Cuándo

Grupo Juvenil do Ano

 Mercurio

Prêmios especiais

 "Artista de Maior Projeção Internacional": Thalía
 "Trajetória Masculina": Gaspar Henaine
 "Trajetória Feminina": Elsa Aguirre
 "20 Anos de Trajetória": Lucero
 "Sucesso Musical Infantil da Década": Tatiana
 "Melhor Produção na Televisão": Miguel Ángel Herros pela corbertura da vinda de João Paulo II ao México
 "Excelente Transmissão do Encontro de Gerações com o Papa": Luis de Llano Macedo e Marco Flavio Cruz
 "Reconhecimento Pelos 10 Anos de Êxito": Cristila Saralegui por El Show de Cristina
 "Projeção Internacional de Música": Rocío Dúrcal

Referências

Ligações externas

 Site oficial

Edições do Prêmio TVyNovelas